Хелиос (Helios; Ἥλιος) може да се отнася за:

 Хелиос, персонификацията на Слънцето в гръцката митология
 Александър Хелиос, син на Клеопатра и Марк Антоний
 Хелиос, две космически сонди конструирани от НАСА съвместно с ФРГ
 Хелиос, двигателна система, работеща с ядрено гориво
 895 Хелио, малка планета в орбита около Слънцето
 Хелиос 1B и Хелиос 2A, френски разузнавателни спътници